Corrientes (stad), een stad in Argentinië
Corrientes (provincie), een provincie van Argentinië
Corrientes (rivier), een rivier in Ecuador